Begierde steht für:

 Begierde, psychischer Antrieb, Begehren

Werktitel:
 Begierde (1951), deutsches Filmdrama von Karl Georg Külb
 Begierde (1983), britischer Horrorfilm von Tony Scott
 Begierde – The Hunger, internationale Horror-Anthologie-Fernsehserie (1997)
 Spuren des Bösen: Begierde, deutsch-österreichischer Fernsehfilm (2017)

Siehe auch: